De 30e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1999 op 20 en 21 februari gehouden op de ijsbaan Olympic Oval in Calgary.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1999
Schaatsen in Canada
 1999
Sport in Calgary
Schaatsen